Holic ist der Name:

 einer Stadt im Nordwesten der Slowakei, siehe Holíč
 einer stark in sich abgeschlossenen christlichen Glaubensgemeinschaft, siehe Holic-Gruppe
 eine Mangaserie, siehe ×××HOLiC